bł. Tadeusz (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Tadeusz Machar (ok. 1455–1492) – irlandzki biskup
 bł. Tadeusz Dulny (1914–1942) – polski kleryk, męczennik

Zobacz też: Święty Tadeusz